Генри Темпл:
 Темпл, Генри, 1-й виконт Пальмерстон (1673—1757) — британский политик.
 Темпл, Генри, 2-й виконт Пальмерстон (1739—1802) — британский политик.
 Темпл, Генри, 3-й виконт Пальмерстон (1784—1865) — британский государственный деятель, 35-й и 37-й премьер-министр Великобритании.